Siebel est un patronyme germanophone qui peut désigner :

 Siebel, un des noms de plume de Maurice Warlomont (1861-1889), écrivain belge plus connu sous le pseudonyme de Max Waller
 Siébel, un des personnages de l'opéra Faust de Charles Gounod
 Jennifer Siebel (née en 1974), actrice américaine
 Siebel, une série d'avions allemands (cf. notamment Siebel Si 204)
 Siebel, l'entreprise qui a fabriqué cette série d'avions
 Siebel Systems est un logiciel de Gestion de la relation client de la société Oracle Corporation.